Tsengel (, ) ist ein Sum (Distrikt) des Aimag (Provinz) Bajan-Ölgii im Westen der Mongolei. Der Sitz der Distriktverwaltung ist Khushoot. Die Bevölkerung sind hauptsächlich Tuwiner. Die Einwohnerzahl beträgt 9.721 (Stand: Ende 2020). 2014 wurden 8.744 Einwohner gezählt.

Geographie 
Tsengel ist mit einer Fläche von 6.463 km² das größte Sum in der Provinz und zusammen mit dem nördlich benachbarten Ulaanchus das westlichste Gebiet der Mongolei. Ulaanchus umschließt das Sum im Gebiet der Mongolei, nach Südwesten grenzt es an die Altay-Präfektur von Xinjiang, China. Die Landschaft des Sum ist geprägt von den Bergen und Hügeln des Altai. 90 % des Gebiets liegt auf Höhen von über .
Ein großer Teil im Westen des Sum wird von dem Tavan-Bogd-Nationalpark eingenommen. Der Chüiten-Gipfel (‚kalter Gipfel‘, auch Nairamdal Orgil ‚Freundschaftsgipfel‘) des Tavan-Bogd-Massivs (‚fünf Heilige‘) auf der mongolisch-chinesischen Grenze ist mit  der höchste Punkt der Mongolei. Das Massiv enthält mehrere Gletscher, darunter den 19 km langen Potanii, und ist nur für erfahrene Kletterer unter ortskundiger Führung zugänglich. 

Der Fluss Chowd (der längste innerhalb der Mongolei) hat hier seinen Ursprung. Er entspringt den drei Seen Choton Nuur, Churgan Nuur und Dajan Nuur. Außerdem gibt es zahlreiche Bergflüsse und Seen wie Chara Nuur, Onkatu Nuur, Tsagaan Bulag Nuur.

Nationalpark 
Der über 600.000 Hektar große Tavan-Bogd-Nationalpark erstreckt sich südlich des höchsten Berges der Mongolei und bietet eine Heimat für viele hochalpine Tierarten, wie Argali-Schaf, Sibirischer Steinbock, Rothirsch, Steinmarder, Elch, Schneehuhn und Steinadler.

Kultur 
Bei einer Expedition 2004 wurden in Ulaanchus und in Tsengel mehr als 60 Grabstätten der Pasyryk-Kultur entdeckt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Review von Louisa Waugh: Hearing Birds Fly: A Nomadic Year in Mongolia. theguardian.com.

Ort in der Mongolei
Bajan-Ölgii-Aimag